Venturia kan zijn:

Venturia (North Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota;
Venturia (dier), een geslacht van vliesvleugelen
Venturia (schimmel), een geslacht van parasitaire schimmels.
Venturia of Veturia, in Romeinse sagen de moeder van de mythische generaal Gaius Marcius Coriolanus en een karakter in toneelstukken van Plutarchus, Titus Livius en Shakespeare.